Victoria Margarita de Prusia (en alemán, Viktoria Margarete von Preußen; Potsdam, 17 de abril de 1890 - Berlín, 9 de septiembre de 1923) fue un miembro de la Casa de Hohenzollern. Era la hija mayor del príncipe Federico Leopoldo de Prusia y de su esposa, la princesa Luisa Sofía de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Augustenburg, por lo tanto era sobrina de la emperatriz Augusta Victoria. Contrajo matrimonio con el príncipe Enrique XXXIII de Reuss-Köstritz y tuvo dos hijos.

Biografía

Familia y linaje 
Los abuelos paternos de Victoria eran el príncipe Federico Carlos de Prusia y la princesa María Ana de Anhalt-Dessau. Sus abuelos maternos eran el duque Federico VIII de Schleswig-Holstein y la princesa Adelaida de Hohenlohe-Langenburg.

Victoria tenía tres hermanos: el príncipe Federico Segismundo de Prusia, el príncipe Federico Carlos de Prusia, y el príncipe Federico Leopoldo de Prusia. A través de su madre, Victoria era una sobrina de la emperatriz Augusta Victoria, esposa del emperador Guillermo II de Alemania.

Matrimonio y descendencia 
El 17 de mayo de 1913, contrajo matrimonio con el príncipe Enrique XXXIII de Reuss-Köstritz (línea menor), un miembro de una de las más antiguas casas reinantes de Europa. Él era nieto del gran duque Carlos Alejandro de Sajonia-Weimar-Eisenach a través de su madre, la princesa María. 

Sus padres estaban en contra de este matrimonio, esperando una mejor pareja para su hija. Sin embargo, el emperador Guillermo II aprobó el matrimonio.

La princesa Victoria Margarita fue llevada al altar en el brazo de su tío, el emperador Guillermo.

Tuvieron dos hijos:

 María Luisa (9 de enero de 1915-17 de junio de 1985), desposó a Erich Theisen el 7 de junio de 1941 y se divorciaron en 1946; tuvieron una hija. Volvió a casarse con el Dr. Alejandro Bodey el 27 de marzo de 1954 y se divorciaron el 13 de enero de 1956.
 Victoria Sibila Theisen (31 de diciembre de 1942), desposó a Wolfgang Schafer el 22 de septiembre de 1969. Tuvieron tres hijos:
 Ana Catalina Schafer (5 de febrero de 1974)
 Mauricio Fabián Schafer (29 de diciembre de 1976)
 María Carolina Schafer (17 de enero de 1979)
 Enrique II (24 de noviembre de 1916-24 de diciembre de 1993), soltero y sin descendencia.

El matrimonio se disolvió tras el divorcio en 1922. Se cree que la princesa Victoria Margarita planeaba casarse con el príncipe Augusto Guillermo de Prusia, el divorciado cuarto hijo del emperador Guillermo II, pero murió al año siguiente por complicaciones de la gripe. Fue enterrada en el Palacio Glienicke. Su ex esposo volvió a casarse con la viuda estadounidense Allene Tew Burchard en 1929.

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 

Princesas de Prusia del siglo XIX (Casa de Hohenzollern)
Princesas de Prusia del siglo XX (Casa de Hohenzollern)
Princesas de Reuss
Damas de la Orden de Luisa
Nacidos en Potsdam